794 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 794 км — остановочный пункт Приволжской железной дороги в Саратовской области. Код 623582.
 794 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области. Код 585094.